

Patronyme

Desvigne 
 Michel Desvigne (né en 1958), paysagiste français.

Desvignes 
 Annie Desvignes (née en 1937), chef cuisinière française ;
 Fabrice Desvignes (né en 1973), chef cuisinier français, fils d'Annie Desvignes ;
 Jean-Louis Desvignes (né en 1956), footballeur français ;
 Louis Desvignes (né en 1925), graveur français ;
 Lucette Desvignes (né en 1926), écrivaine française ; 
 Maurice Desvignes (1816- ?), dramaturge français ;
 Pierre Desvignes (1764-1827), compositeur français.

Homonymie de patronyme
Patronyme français